Scott Walker (zanger),  een Amerikaans zanger en lid van The Walker Brothers
Scott Walker (politicus), een Amerikaans politicus, voormalig gouverneur van Wisconsin.
Scott Walker (voetballer), Noord-Iers voetballer
Scott Walker (ijshockeyer), een professioneel ijshockeyspeler.
Scott Walker (acteur)
Scott Walker (regisseur), een Nieuw-Zeelands filmregisseur.